

Persone 
 Caroline Leakey – scrittrice inglese
 Colin Leakey – botanico inglese
 David Leakey – generale britannico
 Jonathan Leakey – archeologo e uomo d'affari
 Mary Leakey – archeologa britannica
 Louis Leakey – artista britannico
 Louise Leakey – archeologo keniano
 Meave Leakey – archeologa britannica
 Nigel Leakey – sergente keniano
 Philip Leakey – truccatore inglese
 Richard Leakey – politico e paleontologo keniano

Altro 
 Leakey – cratere lunare
 Leakey – città statunitense nel Texas
 7958 Leakey – asteroide della fascia principale